Amygdaloideae é uma subfamília de plantas com flor da família Rosaceae caracterizada pelos seus frutos característicos. Inclui tradicionalmente espécies com valor comercial, tais como a ameixa, o damasco, o pêssego e a amêndoa, mas, para evitar a manutenção de grupos parafiléticos, a sua circunscrição taxonómica foi expandida para incluir as antigas pomóideas (macieiras, pereiras e similares). Foi durante muito tempo considerada uma família separada das Rosaceae, com os nomes de Prunaceae ou Amygdalaceae.

Descrição
Os membros da subfamília Amygdaloideae são arbustos ou pequenas árvores. As folhas são de filotaxia alternada, simples, geralmente não persistentes (são maioritariamente plantas caducifólias).

As flores são solitárias ou emparelhadas, geralmente inseridas na axila das folhas, ou reunidas em pequenas inflorescências em umbela ou corimbo no final de pequenos ramos tecnicamente designados por «dardos floríferos». A simetria floral é radial e pentâmera, com cálice gamossépalo e corola dialipétala, de cor variável entre o branco e o rosa. O gineceu é monocarpelar, semi-súpero, inserida num receptáculo em forma de uma pequena taça côncava, e androceu composto por vários estames.

O fruto de vários tamanhos ou é uma drupa, com mesocarpo carnoso e endocarpo lenhoso, ou um pomo.

Sistemática e filogenia
Na tradicional divisão da família Rosaceae em subfamílias e tribos, as plantas produtoras de frutos do tipo drupa, ou, como são tradicionalmente designados, de frutos de carouço, eram agrupados num táxon que de acordo com os sucessivos sistemas de classificação foi variando de nível taxonómico entre a tribo e a família autónoma, nesse caso designada por Prunaceae (ou, menos comum, por Amygdalaceae). Contudo, essa classificação de base morfológica, e assente quase em exclusivo sobre o tipo de fruto, nunca obteve consenso generalizado, levando a sucessivas mudanças.

Uma revisão do táxon, e dos taxa filogeneticamente próximos, nomeadamente do grupo Spiraeoideae, realizada em 2007 demonstrou que a divisão tradicional das Rosaceae por subfamílias era parafilética. Para garantir a monofilia das subfamílias de rosáceas, foi decidido definir um agrupamento bastante mais alargado, criando-se uma subfamília que passou a incluir as anteriores Amygdaloideae, Spiraeoideae e Maloideae. Da aplicação das regras do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, na versão de 2011, a nova subfamília foi designada por Amygdaloideae (em detrimento de  Spiraeoideae).

Como tradicionalmente definida, a subfamília Amygdaloideae inclui culturas comercialmente importantes como ameixa, cereja, damasco, pêssego e amêndoa. O fruto dessas plantas é conhecido como fruta de caroço (tecnicamente uma drupa), pois cada fruto contém uma única semente envolvida por uma casca dura (o endocarpo) chamada carouço.

A definição ampliada da subfamília Amygdaloideae, com um substancial alargamento da sua circunscrição taxonómica, acrescentou ao agrupamento outras culturas comercialmente importantes, como a maçã, a pera e muitas outras frutas do tipo pomáceo, e também plantas ornamentais importantes, como as pertencentes aos géneros Spiraea e Aruncus, que têm frutos duros e secos.

Evolução taxonómica
O nome Prunoideae é algumas vezes usado para designar esta família, mas é taxonomicamente incorrecto. A publicação, em 1835, desse nome por Gilbert Thomas Burnett é inválida porque não tem associada uma descrição (ou diagnóstico ou referência a uma descrição ou diagnóstico anterior). Paul Fedorowitsch Horaninow publicou correctamente o nome em 1847, mas Amygdaloideae, publicado em 1832 por George Arnott Walker Arnott, tem prioridade e é, portanto, o nome que deve ser utilizado.

A taxonomia deste grupo de plantas dentro das Rosaceae permaneceu até recentemente pouco clara. Em 2001, foi reportado que a subfamília Amygdaloideae sensu stricto consistia em dos grupos genéticos distintos, ou clados: (1) Prunus–Maddenia; e (2) Exochorda–Oemleria–Prinsepia.

Os resultados de investigação subsequente mostra que o clado Exochorda–Oemleria–Prinsepia está filogeneticamente separado do clado Prunus–Maddenia–Pygeum, e que as subfamílias tradicionais Maloideae e Spiraeoideae devem ser incluídas em Amygdaloideae para evitar a constituição de um agrupamento parafilético. Com esta classificação, o género Prunus é considerado como incluindo os anteriores géneros Armeniaca, Cerasus, Amigdalus, Padus, Laurocerasus, Pygeum e Maddenia.

O poeta norte-americano Robert Frost aludiu à fusão de Amygdalaceae no seio das Rosaceae no seu poema The Rose Family, ao escrever «The rose is a rose and was always a rose / But the theory now goes that the apple's a rose, / and the pear is, and so's the plum, I suppose.» Nno verso seguinte, escreve: «The dear [i.e., "the dear Lord"] only knows what will next prove a rose.» Este trecho é uma referência à mudança da opinião botânica que naquele tempo ocorrera, reunindo as então famílias Amygdalaceae, Spiraeaceae e Malaceae em Rosaceae (o que concorda com a classificação de Jussieu de 1789).

Filogenia
Embora persistam dúvidas sobre qual das subfamílias de Rosaceae deva ser considerada como o grupo basal, recentemente tem vindo a ganhar peso a possibilidade de tal papel caber à subfamília Amygdaloideae, admitindo-se que tenha sido a a primeira ramificação do grupo. Em 2017 vários autores reconfirmaram este posicionamento e relações usando genomas completos de plastídeos:. Tal opção corresponde ao seguinte cladograma mostrando a posição da subfamília Dryadoideae no contexto do clado Rosaceae:

Admitindo como basal o agrupamento Amygdaloideae, obtém-se o seguinte cladograma para a relação entre subfamílias, tribos e subtribos:

A relação de grupo irmão entre Dryadoideae e Rosoideae é suportado pelos seguintes caracteres morfológicos compartilhados não encontrados em Amygdaloideae: presença de estípulas, separação do hipanto do ovário e a presença de frutos que são geralmente do tipo aquénio.

A subfamília Amygdaloideae em épocas diferentes, foi separados como a sua própria família (como Amygdalaceae).

Géneros
Uma classificação recente coloca os seguintes géneros na subfamília:

Adenostoma
Amelanchier
Aria considerado um subgénero de Sorbus
Aronia
Aruncus
Chaenomeles
Chamaebatiaria
Chamaemeles
Chamaemespilus considerado um subgénero de Sorbus
Coleogyne
Cormus considerado um subgénero de Sorbus
Cotoneaster
Crataegus
Cydonia
Dichotomanthes
Docynia
Docyniopsis
Eriobotrya
Eriolobus
Exochorda
Gillenia
Hesperomeles
Heteromeles
Holodiscus
Kageneckia
Kelseya
Kerria
Lindleya
Luetkea
Lyonothamnus
Malacomeles
Malus
Mespilus
Neillia
Neviusia
Oemleria
Osteomeles
Peraphyllum
Petrophytum
Photinia
Physocarpus
Prinsepia
Prunus
Pseudocydonia
Pyracantha
Pyrus
Rhaphiolepis
Rhodotypos
Sibiraea
Sorbaria
Sorbus
Spiraea
Spiraeanthus
†Stonebergia (Eoceno Inferior; Allenby Formation, Canada)
Stranvaesia
Torminalis considerado como Sorbus subgéneroTorminaria
Vauquelinia
Xerospiraea

Referências

Ligações externas

 
Rosaceae